Allens Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Allens Hill (Kentucky)
 Allens Hill (New York)
 Allens Hill (Utah)
 Allens Hill (Vermont)

Siehe auch:
 Allen Hill